Али́на Алекса́ндровна Горноськó (; ) — белорусская художественная гимнастка. Бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио (2020), чемпионка мира в упражнении с лентой (2021) и многократный призёр чемпионатов мира, серебряный призёр в личном многоборье и многократный призёр чемпионатов Европы.

Мастер спорта международного класса.

Карьера 
Начала заниматься художественной гимнастикой в возрасте трёх лет в Минске по инициативе родителей. Первый тренер — Ирина Александровна Старосветская (Нехорошкова).

В возрасте десяти лет приняла участие в турнире на призы М. Лобач, где завоевала Кубок «Мисс Надежда». После переезда Ирины Нехорошковой во Францию, тренировать Алину стала Марина Лобач.

Юниорская карьера 
В 2015 году на Чемпионате Европы среди юниоров заняла 1-е место в групповых упражнениях. После этого выступления продолжила карьеру в личном первенстве. В октябре Алина приняла участие в Международном турнире Tart Cup, где завоевала бронзовую медаль в многоборье среди юниоров (59,500), уступив Анне Соколовой и Марии Сергеевой.

Сезон 2016 года начала в Венгрии на международном турнире Gracia Fair Cup, где завоевала золотую медаль в многоборье среди юниоров. На Международном турнире Alina Cup в Москве она завоевала золото в упражнениях с булавами и скакалке, бронзу в обруче и серебро в командных соревнованиях. Алина также участвовала в Международном турнире Baltic Hoop в Риге, завоевав серебряную медаль в многоборье. На Чемпионате Европы среди юниоров 2016 года в Холоне Горносько завоевала две серебряные медали в командном (вместе с Юлией Исаченко, Юлией Евчик) и индивидуальном финале, разделив подиум с израильтянкой Николь Зеликман. В начале сентября Алина вместе с Екатериной Галкиной и Анной Божко представили команду БФСО «Динамо» на Aeon Cup в Токио, где они выиграли командное серебро, а Горносько завоевала серебряную медаль в юниорском многоборье.

Взрослая карьера 
В сезоне 2017 года Алина дебютировала на международной арене, выступив на турнире L.A. Lights. Затем приняла участие в Alina Cup в Москве, где заняла 4-е место в многоборье, уступив израильтянке Николь Зеликман. В конце апреля впервые стала призёром этапа Кубка мира. Гимнастка завоевала две бронзовые медали в упражнениях с обручем и лентой. В конце мая вместе с Екатериной Галкиной представила Белоруссию на Чемпионате Европы среди юниоров, где завоевала бронзу в упражнениях с мячом. Горносько приняла участие во Всемирных играх 2017 года в Польше, где заняла 4-е место в упражнениях с обручем и мячом. В августе-сентябре Алина представила Белоруссию в индивидуальных соревнованиях на Чемпионате мира в итальянском Пезаро. Пройдя квалификацию в упражнениях с булавами, в финале заняла 7-е место. Горносько финишировала 13-й в финале многоборья, уступив пять сотых занявшей 12-е место японке Сумирэ Кита. Впоследствии Алина планировала выступить на Aeon Cup, однако была вынуждена сняться до начала соревнований из-за травмы. 8 ноября гимнастка перенесла операцию на колене в клинике Эмиля фон Беринга в Берлине.

Сезон 2018 года начала с турнира Baltic Hoop, где заняла 9-е место в многоборье и завоевала серебряную медаль в финале в упражнениях с мячом. Затем завоевала серебряную медаль в многоборье на международном турнире Deriguina Cup в Киеве. Позднее стало известно о том, что Алина не примет участие в соревнованиях до конца сезона из-за ранее перенесённой операции на лодыжке. Кроме того, гимнастку беспокоила травма спины.

В 2019 году начала сезон на турнире L.A. Lights, где выиграла золото в многоборье и в упражнениях с булавами, заняла 3-е место в упражнениях с обручем и мячом. В мае приняла участие на Чемпионате Европы в Баку. Алина завоевала серебряную медаль в командных соревнованиях. В сентябре представила Белоруссию в индивидуальных соревнованиях на Чемпионате мира в Баку и завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях. В октябре Алина участвовала в Aeon Cup вместе с Екатериной Галкиной и Дарьей Ткачёвой. Гимнастки завоевали бронзовую медаль в командных соревнованиях, уступив России и Украине.

В 2020 году приняла участие в Гран-при в Брно, где завоевала золотую медаль в многоборье, опередив украинку Кристину Пограничную и болгарку Боряну Калейн с общей суммой 89,950. Она также участвовала в Международном турнире Марины Лобач и завоевала золотую медаль в многоборье (105,850). Выиграла ещё два золота в упражнениях с мячом и булавами и две серебряные медали в упражнениях с обручем и лентой. В ноябре выступила на Чемпионате Европы в Киеве, где завоевала серебряную медаль в многоборье, набрав одинаковую сумму баллов с Линой Ашрам (100,900), которая взяла золото.

В 2021 году в рамках Олимпийских игр в Токио принесла Белоруссии бронзовую медаль в личном многоборье. В октябре 2021 года завоевала комплект наград на чемпионате мира в японском Китакюсю. Заняла третье место в рейтинге лучших спортсменов Белоруссии 2021 года по версии Parimatch.

Личная жизнь 
Обучается в Белорусском государственном университете физической культуры на заочном отделении.

Результаты 
(Командные соревнования у взрослых проводятся только на Чемпионатах Мира, Европы и других континентальных первенствах)

Программы

Примечания

Ссылки 
 Harnasko Alina

Гимнастки (художественная гимнастика) Белоруссии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2020 года